Der Lynk & Co 05 ist ein Crossover aus Sport Utility Vehicle und Coupé der 2016 von Geely gegründeten chinesischen Automobilmarke Lynk & Co, das Lynk & Co gemeinsam mit Volvo Cars entwickelt hat.

Geschichte 
Erste Bilder des Fahrzeugs wurden im November 2019 gezeigt. In China kam es im März 2020 in den Handel.

Technik 
Das Crossover-Modell baut wie die anderen Modelle der Marke auf der modularen CMA-Plattform (Compact Modular Architecture) auf, die auch für den Geely Xingyue S, den Polestar 2 und den Volvo XC40 genutzt wird.

Technische Daten 
Zum Verkaufsstart war der Wagen ausschließlich mit dem Zweiliter-Ottomotor mit 187 kW (254 PS) erhältlich, den Lynk & Co auch in der Limousine Lynk & Co 03+ verwendet. Serienmäßig hat der 05 Vorderradantrieb, gegen Aufpreis ist auch Allradantrieb erhältlich. Einen Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 192 kW (261 PS) präsentierte Lynk & Co im April 2021. Eine überarbeitete Version dieses Hybrids (fortan EM-P) wurde im Juli 2022 vorgestellt. Der sportlichere 05+ kam im August 2021 in den Handel.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell